SOE (имя при рождении — Василюк Ольга Павловна, род. 24 сентября 1994, Житомир) — украинская певица, композитор, участница отбора Евровидения-2017, участница Славянского базара, c 2021 года - ведущая музыкальной премии Шлягер года.

Биография 

Родилась в городе Житомире в 1994 году в многодетной семье.

Старшая сестра Ольги посещала музыкальную школу по классу фортепиано. В 4 года Василюк начала писать свои первые песни. Cо её слов — это не были полноценные работы, а всего лишь ремейки песен известных артистов, в которых она додумывала свои музыкальные партии, бэк-вокалы, новые тексты или музыку. В школе Ольга в хоре, входила в состав поэтического кружка житомирского поэта Валентина Грабовского.

В 13 лет поступила в музыкальную школу № 3 Житомира по классу вокально-хорового пения. В связи с тем, что остальные ученики были значительно младше ее, учиться ей было сложно, и в итоге обучение забросила. Через год познакомилась с житомирским автором-исполнителем Владимиром Шинкаруком. Он дал ей контакты музыкантов и студии звукозаписи, где она начала записывать свои первые авторские песни.

После школы Василюк поступила в Житомирский государственный технологический университет на факультет инженерно-компьютерных технологий. По её словам? это направление было единственным возможным варинатом получить высшее образование на бюджете. На втором курсе университета от сердечного приступа умер отец, после этого она переехала в Киев, где работала композитором на студии звукозаписи, писала песни артистам (Веста Сенная, Kate Link, Елена Love и др), а к концу 2011 года, собрав минимальный начальный капитал, начала издавать собственный авторский материал.

В это время сотрудничала с музыкантом группы Gorchitza Алексеем Лаптевым, клипмейкером группы «Друга Ріка» Виктором Скуратовским), снималась у кинорежиссёра Семёна Горова, Александра Филатовича.

Музыкальная деятельность 
Под собственным именем выпустила несколько треков, однако коммерческого успеха песни не получили.

Работала в роли штатного автора песен для студий звукозаписи, откладывая финансы на собственный сольный проект, однако в 2014 году все сбережения «сгорели» в связи с ликвидацией банка «Форум»..

В ноябре 2014 года выпустила трек «Невеста», который возглавил чарт М20 на канале М1. В декабре 2014 на канале Муз-ТВ эта же песня заняла 6-е место в рейтинге.

В 2016 году стала специально приглашенным гостем на отборе Детского Евровидения 2016, а в июле следующего — звездным гостем фестиваля «Славянский базар-2017».

В декабре 2017 года Василюк получила премию «Музыкальной платформы»-2017 за лучшую песню.

В 2017 году прошла первый отборочный тур Евровидения, но до первого полуфинала не дошла.

Создание проекта SOE 
В 2020 году изменила имя на сценический псевдоним SOE, а также кардинально изменила свой стиль и музыку
.

Первым официальным стартом проекта SOE стала песня «Сигналы», которая вошла в ТОП 100 Шазам Украина.

В 2020 году издала второй трек «В одном созвездии», однако в ТОП чарты песня не вошла.

В 2021 году SOE издала песню под названием «Шестое чувство», которая после недели ротаций вошла в ТОП 200 Shazam Украина.

Через месяц артистка выпустила трек "Не парит", который вошел в чарты ТОП 100 Шазам и ТОП 100 Spotify.

В июле 2021 года SOE выпустила свой первый клип "Ретроградный меркурий", который после недели ротаций набрал на YouTube более милиона просмотров, а также вошел в ТОП 100 Шазам и ТОП 50 Spotify.

Другая деятельность 
В 2016 году была приглашена ведущей музыкального хит-парада Ello-Week, который выходил на канале Ello TV.

В 2017 году стала ведущей Новогоднего огонька на канале UA: Первый вместе с Тимуром Мирошниченко и Софией Тарасовой.

В 2018 году также стала ведущей Новогодней музыкальной программы на канале O-TV.

В 2021 году поддержала каминг-аут артиста Melovin и публично выступила за права ЛГБТ.

Песни SOE

Песни в проекте Ольга Василюк

Клипы SOE

Клипы в проекте Ольга Василюк

Саундтреки к фильмам

Примечания 

Поп-музыканты Украины
Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Выпускники Киевского университета культуры и искусств
Телеведущие канала УТ-1
Родившиеся 24 сентября
Родившиеся в 1994 году
Родившиеся в Житомире
Персоналии по алфавиту
Певцы и певицы по алфавиту
Певцы и певицы Украины
Певцы и певицы XXI века
Музыканты по алфавиту